«Спартак» — женский футбольный клуб из города Москва, Россия.
 «Спартак» — женский футбольный клуб из города Киев, Украина.
 «Спартак» — женский футбольный клуб из города Сумы, Украина.
 «Спартак» — женский футбольный клуб из города Ивано-Франковск, Украина. (2004—2008)
 «Спартак» (en) — женский футбольный клуб из города Суботица, Сербия.
 Катюша-Спартак — женский футбольный клуб из города Москва, Россия.